Двусторонние отношения между Белоруссией и Италией были установлены 13 апреля 1992 года. В 1992—1993 в Риме и Минске были открыты посольства. Посол Беларуси в Италии — Евгений Шестаков, посол Италии в Беларуси — Стефано Бианки. В Турине и Кальяри также располагаются почётные консульства

Общая характеристика стран

История 
В апреле 2009 года Александр Лукашенко посетил Италию, где встретился с премьер-министром Сильвио Берлускони.

30 ноября 2009 года Сильвио Берлускони нанёс ответный визит в Минск. По итогам встречи были подписаны договоры об экономическом сотрудничестве. Также во время визита Сильвио Берлускони в Минск ему были переданы архивные сведения о судьбе репрессированных и находившихся в лагерях военнопленных итальянцев на территории БССР в 1930-е — 1940-е годы.

Торговля 
Динамика внешней торговли в 2011—2019 годах (млн долларов):

Италия является важным торговым партнёром Белоруссии, занимая 7-е место по общему объёму товарооборота (4-е место по объёму импорта и 11-е — по объёму экспорта). Общий объём товарооборота между странами составил в 2008 году около 1,2 миллиарда долларов с более чем двукратным преобладанием импорта из Италии (высокотехнологичное оборудование, продукция химической промышленности, медикаменты) над экспортом (продукция чёрной металлургии, нефтепродукты, калийные удобрения)

Крупнейшие позиции белорусского импорта из Италии в 2017 году:
 Машины и механизмы специального назначения (28,1 млн долларов);
 Лекарства (17,8 млн долларов);
 Арматура для трубопроводов (16,8 млн долларов);
 Посудомоечные машины, оборудование для заполнения ёмкостей и упаковки товаров (16,3 млн долларов);
 Центрифуги, оборудование для фильтрования жидкостей или газов (15,8 млн долларов);
 Насосы жидкостные (15,6 млн долларов);
 Оборудование для термической обработки металлов (15,5 млн долларов);
 Изделия из чёрных металлов прочие (14,1 млн долларов);
 Насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы (12,7 млн долларов);
 Обувь из натуральной кожи (13,9 млн долларов);
 Запчасти для автомобилей и тракторов (10,2 млн долларов).

Примечания

Ссылки 
 Двусторонние отношения на сайте МИД РБ
 Посольство Республики Беларусь в Италии
 Посольство Италии в Минске

Италия
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании